Катынсу (Хатынсу; ) — одна из трёх основных рек бессточного бассейна озера Алаколь. Протекает по территории Абайской области Казахстана вблизи села Маканчи. Долина реки южнее села входит в национальный парк Тарбагатай.

Площадь водосборного бассейна реки — 2650 км².

Впадает в северную часть озера Алаколь на высоте 343 м над уровнем моря.

Восточнее реки находятся пески Бармаккум, западнее — пески Биикум.

Основной приток — река Коктерек — впадает слева.

Примечания 

Реки Восточно-Казахстанской области